Astraeus (Oudgrieks: Ἀστραῖος, Astraios) is de zoon van de Titaan Crius en Eurybia.

Hij verwekte bij Eos (godin van de dageraad) de Winden: Euros, Zephyros, Boreas en Notos, alsmede de morgenster Eosphoros, de avondster Hesperos, Astraia (die vereeuwigd werd als het sterrenbeeld Maagd) en de overige gesternten.

Hij wilde Hyakinthos vermoorden omdat een van zijn zonen jaloers was op de verhouding tussen deze knappe jongeman en Apollo. Toen Apollo en Hyakinthos aan het discuswerpen waren, blies Zephyros de discus uit zijn richting waardoor die de sterfelijke Hyakinthos dodelijk raakte. Apollo veranderde hem daarom in een bloem, de hyacint.

Stamboom 

Titaan